Culver kan syfta på:

 Culver, Indiana
 Culver, Kansas
 Culver, Oregon

Se även 
 Culver City